Феррошпинели — группа минералов из семейства шпинелей с общей формулой MA2O4 где — M двухвалентный или трехвалентный химический элемент; A — Fe^3+, Mn^3+. Как и у шпинелей других групп, состав феррошпинелей очень непостоянен, поэтому выделение отдельных минералов довольно условно. В большинстве случаев они образуют изоморфные ряды между собой, а также с алюмошпинелями и хромшпинелями. Крайние члены изоморфных рядов встречаются редко. Треворит отличается бо́льшим постоянством состава. Магнезиоферрит в природе встречается исключительно редко — лишь среди продуктов вулканической деятельности, тогда как минералы промежуточного состава — магномагнетит и обогащенные магнием магнетиты — характерны для трапповой формации.

См. также 
 Магнетит
 Магнезиоферрит
 Франклинит
 Якобсит
 Ромбомагноякобсит
 Треворит

Минералы по алфавиту
Соединения кислорода
Шпинель